Straßner oder Strassner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Straßner (* 1974), deutscher Politikwissenschaftler
 Andreas Straßner (* 1979), deutscher Leichtathlet
 Arthur Straßner (1851–1936), bayerischer Generalleutnant
 Christina Strassner (1886–1964), deutsche Autorin (Pseudonym: Lisbeth Burger)
 Erich Straßner (1933–2012), deutscher Linguist
 Ernst Straßner (1905–1991), deutscher Künstler und Kunstpädagoge
 Fritz Straßner (1919–1993), bayerischer Volksschauspieler
 Joe Strassner (1898–1970), deutscher Modeschöpfer und Kostümbildner
 Lothar Straßner (1853–1920), bayerischer Generalmajor
 Markus Strassner (* 1973), österreichischer Kunst- und Antiquitätenhändler
 Thomas Straßner (* 1964), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Strößner